Il singolare del torneo di tennis Capetown Challenger 2 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mark Kaplan che ha battuto in finale Dean Botha 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Gary Muller (secondo turno)
 Lawson Duncan (primo turno)
 Kelly Jones (primo turno)
 Brad Drewett (primo turno)

 Francesco Cancellotti (secondo turno)
 Matt Anger (primo turno)
 Neil Broad (secondo turno)
 Robert Van't Hof (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Capetown Challenger 1989